B-movie – lungometraggio di mediocre o dubbia qualità
 Bee Movie – film del 2007 diretto da Simon J. Smith e Steve Hickner
 B-Movie – gruppo musicale inglese
 B-Movie – album video degli MxPx del 2004
 B-Movie – videogioco del 1998